Eevi Huttunen – pattinatrice di velocità su ghiaccio finlandese
 Olli Huttunen – ex calciatore e allenatore di calcio finlandese
 Tia Huttunen – ex cestista finlandese